Luleå SK, bildad 22 oktober 1915, är en idrottsförening på Hertsön i Luleå.

Bandy 
Bandyavdelningen startade den 26 november 1916 på Lundgrens café i centrala Luleå på förslag av Gucken Baudin. Den första bandymatchen spelades den 3 december 1916 mot IFK Boden, och Luleå SK vann med 7-1. Luleå SK dominerade bandyn i Norrbottens län i flera decennier. 1922 vanns första DM-titeln. Kända bandyspelare i klubben var Ola Olsson, Werner Engström, Sigge Bergman, Klippen Pettersson, Dick Lövgren. Under 1950-talet kom en generationsväxling. Bert-Ove "Kingen" Isaksson blev en av de bästa bandymålvakterna i Norrbottens län. Säsongen 1967/1968 vann klubben Division II Övre Norrland, och kvalspelade mot Sandslåns SK om en plats i högsta divisionen. 1970 lades bandyn ner. Klubben vann totalt 19 senior-DM, 5 junior-DM och 2 pojk-DM i bandy.

I bandy har klubben spelat i Sveriges näst högsta division för herrar. 2007 spelade herrarna i Division 4 och damerna i Division 6.

Fotboll 
I fotboll har klubben spelat fem säsonger i Sveriges näst högsta division för herrar och hade förr i tiden en stor rivalitet gentemot stadsrivalen IFK Luleå, en rivalitet som mattats med åren efter att klubbarna sällan spelat i samma serie. Under 2007 spelade herrarna i Division 4 och damerna i Division 6. 2010 spelade herrarna i Division 3 och damerna i Division 4. Säsongen 2019 spelar herrlaget i division 3 och damlaget i division 1.

Damlaget blev 2009 förnyat och nästan helt förstärkt av Luleå SK:s före detta F94-lag. Tränare var Robert Abrahamsson och Urban Ståhlbröst.

Resultat efter säsong

Ishockey 
Föreningen bedrev fram till 1977 även ishockey. 1977 slogs ishockeysektionen samman med ishockeysektionen i IFK Luleå till "GroKo Hockey", som 1979 blev Luleå HF.

Längdskidåkning 
I åren mellan 1916 och 1963 tog klubben flera SM-Guld i längdskidåkning. Under många år har klubben inte haft någon barn- eller ungdomsverksamhet inom längdskidåkning.

Externa länkar 
 Luleå SK

Källor

Upplösta bandyklubbar i Sverige
Fotbollsklubbar i Sverige
Upplösta ishockeyklubbar i Sverige
Skidklubbar i Sverige
Sportklubbar i Luleå kommun
Sportklubbar bildade 1915